Сезон 2001/2002 стал для Ювентуса 100-м в Чемпионате Италии. Вместо уволенного Карло Анчелотти на тренерский пост вернулся Марчелло Липпи, и клуб вместе с ним сразу стал чемпионом. В Кубке Италии клуб дошел до финала, где уступил Парме. Клуб второй сезон подряд не вышел из группы Лиги чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:173.580.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:138.950.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:173.580.000

Общая прибыль:138.950.000

Разница:34.630.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап 

Матч изначально должен был состояться 21 ноября, но из-за сильного тумана в Турине был перенесен на 28 ноября, но из-за плохой видимости игру перенесли еще раз, на 29 ноября.

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки